Гогенлое — район в землі Баден-Вюртемберг, Німеччина.
 Гогенлое — острів у Північному Льодовитому океані, у складі архіпелагу Земля Франца-Йосифа.
 Готфрід фон Гогенлое () — 14-й великий магістр Тевтонського ордену з 1297 по 1303 рік.
 Матильда цу Гогенлое-Орінґен (нар. 3 липня 1814 — пом. 3 червня 1888) — принцеса цу Гогенлое-Орінґен з дому Гогенлое.
 Генріх Фрідріх Гогенлое-Лангенбурзький (), (нар. 7 вересня 1625 — пом. 2 червня 1699) — представник німецької знаті XVII століття, граф цу Гогенлое-Лангенбург.

Див. також 
 Гогенлое-Лангенбурзька